Iles kan syfta på:

Colombia 

 Iles (kommun), Nariño, 
 Iles (ort), Nariño,